Dhiddhoo (Alif Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven
 Dhiddhoo (Haa Alif-atol), een eiland van het Haa Alif-atol, Maldiven
 Dhiddhoo (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven